Mon může označovat:

 Monové – národ, žijící převážně v Myanmaru
 Mon (jazyk) – austroasijský jazyk Monů, monština
 Mon (Švýcarsko) – vesnice a bývalá obec ve Švýcarsku
 Mon (znak) – japonský rodový znak
 Mon (mince) – japonská mince
 Møn – dánský ostrov